Volponi ima više značenja:
 Volponi (Kozenca)
 Volponi (Sijena)
 Volponi (Verona)